767 км, 767-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 767 км, Путевой пост 767 км — пассажирская платформа Горьковской железной дороги в Кировской области. Код 673276.
 767 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 643317.
 767 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае. Код 521514.